Krautter bezeichnet:
 (9761) Krautter, Asteroid des Hauptgürtels

Krautter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Krautter (1939–2018), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Horst Krautter (1933–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Krautter (1904–1978), deutscher politischer Funktionär (KPD) und Richter